Municipio de Belle Prairie (Bella pradera) es el nombre de varios municipios estadounidenses:

 Municipio de Belle Prairie, en el condado de Beadle, Dakota del Sur.
 Municipio de Belle Prairie, en el condado de Fillmore, Nebraska.
 Municipio de Belle Prairie, en el condado de Livingston, Illinois.
 Municipio de Belle Prairie, en el condado de Morrison, Minnesota.
 Municipio de Alexander-Belle Prairie, en el condado de Rush, Kansas.